Алоис Ланч (, род. 18 февраля 1948) — чехословацкий и словацкий шахматист, международный мастер (1978), гроссмейстер ИКЧФ.

Бронзовый призёр чемпионата Чехословакии 1991 г.

В составе сборной Чехословакии бронзовый призёр командного чемпионата дружественных армий (1969 г.; участвовали сборные стран Варшавского договора), участник командного чемпионата мира среди студентов (1974 г.).

Участник значительного количества сильных по составу международных турниров. Победитель турниров в Будапеште (1983 г., побочный турнир), Трнаве (1986 г.), Поромбке (1986 г.), неоднократный призёр ряда соревнований.

В 2000—2010-х гг. активно выступал в командных чемпионатах Словакии, Чехии и Австрии.

Занимался также игрой по переписке. В составе сборной Чехословакии стал победителем 11-го командного чемпионата мира (заочной олимпиады; 1992—1999 гг.).

Основные спортивные результаты

Изменения рейтинга

Примечания

Ссылки 
 Выступления Алоиса Ланча в командных чемпионатах дружественных армий
 Выступления Алоиса Ланча в командных чемпионатах мира среди студентов
 Выступления Алоиса Ланча в командных чемпионатах Чехословакии
 Выступления Алоиса Ланча в командных чемпионатах Чехии
 Выступления Алоиса Ланча в командных чемпионатах Словакии
 Выступления Алоиса Ланча в Кубках европейских клубов

Шахматисты Чехословакии
Шахматисты Словакии
Шахматисты XX века
Шахматисты XXI века
Международные мастера по шахматам
Гроссмейстеры ИКЧФ